Site steht für:

 die Kurzform für Website
 Mino Delle Site (1914–1996), italienischer Maler und Bildhauer
 Site (Türkei), in der Türkei Bezeichnung für abgesonderte (Neubau-)Siedlungen mit einheitlichem Erscheinungsbild

SITE steht für:
 SITE (Sculpture in the Environment), 1970 in New York gegründetes Künstlerkollektiv
 Search for International Terrorist Entities Intelligence Group, die 2001 u. a. von Rita Katz gegründet wurde 
 Sindh Industrial and Trading Estate, ein pakistanisches Unternehmen in Sindh
 SITE Town, ein Stadtteil in Karachi, der Hauptstadt Pakistans
 S.I.T.E Industrial Area, ein Gewerbegebiet in Karachi, Pakistan

Siehe auch:

Abkürzung